K-64 è il nome di due sottomarini sovietici.
K-64 (Alfa), un SSN della classe Alfa.
K-64 (Delta IV), un SSBN della classe Delta IV.